Iwan Tielegin (ur. 1992), rosyjski hokeista
 Konstantin Tielegin (1899-1981), radziecki generał
 Makary (Tielegin) (1876-1922), rosyjski zakonnik
 Nikołaj Tielegin (ur. 1977), zapaśnik
 Siergiej Tielegin (ur. 2000), rosyjski hokeista